62-я параллель северной широты — широта, которая равна 62 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 19 часов, 45 минут в течение летнего солнцестояния и 5 часов, 9 минут во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 62-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Балтийское море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Онежское озеро
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Юкон Северо-Западные территории Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гудзонов залив
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гудзонов залив
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гудзонов пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Гудзонов пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Девисов пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | Норвежское море
|}

См. также 
 61-я параллель северной широты
 63-я параллель северной широты

Примечания 

Широта